André Planson (1898-1981), un peintre français
 Eustache Planson, peintre sur verre français
 Jean Planson (vers 1559 - vers 1611), compositeur français
 Joseph Alphonse Planson (1799-?), peintre français
 Louis H. Planson (1867-?), graveur, peintre et sculpteur français

Références